Простые люди (фильм, 1945), СССР, режиссёры Григорий Козинцев и  Леонид Трауберг
 Простые люди (фильм, 1992), США